Peltodoris greeleyi är en snäckart som beskrevs av Frank Mace MacFarland 1909. Peltodoris greeleyi ingår i släktet Peltodoris och familjen Discodorididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
greeleyi